Mastigophora kan syfta på:

 Mastigophora (djur) – ett släkte av mossdjur
 Mastigophora (växter) – ett släkte av växter